В Соединённых Штатах насчитывается 5 округов с названием Декейтер ():
 округ Декейтер — штат Джорджия
 округ Декейтер — штат Индиана
 округ Декейтер — штат Айова
 округ Декейтер — штат Канзас
 округ Декейтер — штат Теннесси